Spojení písmen K a A může mít různé významy:

KA
 AL-KA – kód ISO 3166-2 pro okres Kavajë
 CD-KA – kód ISO 3166-2 pro provincii Katanga
 CZ-KA – kód ISO 3166-2 pro Karlovarský kraj
 konečný automat
 bývalá SPZ okresu Karviná
 SPZ okresu Krupina
 SPZ města Karlovac
 ruská zkratka pro Rudou armádu (z ruského sousloví Krasnaja armija)
 klub atletů (atletický klub)

Ka
 Ka – staroegyptský panovník 0. dynastie
 Ka – náboženský pojem ve starověkém Egyptě 
 Ford Ka – typ osobního automobilu značky Ford

ka
 gruzínština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 Ka-tet – skupinu pistolníků ze série fantasy knih Stephena Kinga
 kiloannum (zkratka ka) – jednotka času značící tisíc let

kA
 kiloampér = jeden tisíc ampérů = 103 A